Список R&B синглов №1 в США в 2006 году составлен на основе  еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2006 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

См. также 
 Лучшие синглы США 2006 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2006 году
 Top Country Albums 2006

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2006 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2006 года